Comte [kont' ], franc. hrabě, může znamenat:
 Auguste Comte (1798–1857) – francouzský filosof, zakladatel sociologie
 Michel Comte (*1954) – švýcarský fotograf

 Franche-Comté – region ve východní Francii
 Comté – francouzský sýr